

Sigle ou code

Sigle 

Le sigle AGE peut signifier :
 Administration & Gestion des Entreprises, une option de la Licence d'administration économique et sociale (France) ;
  ;
 Aerospace Ground Equipment, un équipement au sol utilisé pour le soutien opérationnel et l'entretien d'un aéronef ;
 Assemblée générale extraordinaire, un terme de droit des affaires qui désigne en France un type d'assemblée générale des actionnaires d'une entreprise ou d’une association ;
 Association gabonaise des échecs ;
 Association générale des étudiants (en France) ;
 Assemblée générale des étudiants de l'UNamur (en Belgique) ;

Code 
Le code AGE fait référence à :
 .

Sciences et techniques 
 L'age est une des pièces de la charrue.

Culture et société

Édition 
 Age est un ancien nom de , une revue scientifique éditée par l’.

Jeux 
 Age of Empires est un jeu vidéo de stratégie en temps réel développé par  et publié par Microsoft Game Studios en 1997.
 Age of Empires est aussi une série de jeux de stratégie en temps réel développés par Ensemble Studios et publiés par Microsoft Studios.

Langue 
  est une expression latine, qui signifie en réalité « fais bien ce que tu fais ».

Mythes et religions 
 Agé est un dieu de la mythologie des Fons, en Afrique de l’Ouest.

Anthroponyme

Prénom 
 Åge ou Aage est un prénom danois ou norvégien.

Surnom 
 Age est le surnom d'Agenore Incrocci (1914-2005), un scénariste italien.